Тази статия представлява сезон 2021/22 в ОФГ Ловеч. Шампион на областта става Озрен.

„А“ ОГ Ловеч 
През сезон 2021/22 в лигата се състезават 5 отбора. Сезонът започва с 6 отбора, но след 1-ви кръг Чавдар (Троян) прекратява своето участие. Балкан (Орешак) се включва в групата.

Отбори

Класиране

Източници 
 Сезон 2021/22 в bulgarian-football.com

Сезон 2021/22 във футбола
2021/22